The Easterner o A Tale of the West (The Easterner; or, A Tale of the West) – film del 1907 diretto da James Stuart Blackton
 A Tale of the West – film del 1909 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 A Tale of the West – film del 1913 diretto da Al Christie